PCSK6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 969 амінокислот, а молекулярна маса — 106 420.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Серинові протеази